AOT – acronimo di AerosolOT, composto chimico il cui nome IUPAC è Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate, normalmente è conservato come sale: NaAOT. È un tensioattivo molto particolare, riesce a formare micelle di dimensioni nanometriche
 AOT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Corrado Gex, Aosta, Italia